

Događaji
 Na prijestolje Kušitskog kraljevstva, u sjevernoistočnoj Africi, dolazi kralj Piankhi, kada započinje faza najveće moći tog kraljevstva.

Rođenja

Smrti